Каценеленбоген Лук Шолом () — еврейский писатель, педагог и журналист.

Биография 
Каценеленбоген Яков Шолом родился в местечке Новый Свержень Минской губернии в семье раввина.

Получил традиционное еврейское религиозное образование, учился в иешивах в Мире и Слуцке.

Был учителем в Пинске и Столбцах.

Принимал активное участие в движении «Поалей Цион».

С 1900 жил в Лондоне. Сотрудничал в газете «Xа-Дегель» на иврите.

В 1904 отправился учиться в Цюрихский университет.

Утонул в Цюрихском озере.

Автор повести «Лейл хореф» («Зимняя ночь»).

Ссылки 
 
 Каценеленбоген Яков Шолом (hebrew-lexicon) 

Утонувшие